Michel Chapuis – canoista francese
 Michel Chapuis – organista francese
 Michel Chapuis – politico francese, sindaco di Le Puy-en-Velay